Pozzuolo del Friuli – comune italiano in provincia di Udine.
Pozzuolo Martesana – comune italiano nella città metropolitana di Milano.
Pozzuolo Umbro – frazione di Castiglione del Lago in provincia di Perugia